est un album démo du groupe de black metal Mayhem, réalisé par Posercorpse et sorti en cassette audio en 1986. Il comprend deux faces, comme beaucoup de cassettes audio à cette époque.

Titres 
Side Fuck (studio)
 Voice Of A Tortured Skull (Intro)
 Carnage
 Ghoul
 Black Metal (Total Death version)
 Pure Fucking Armageddon
Side Off (unmixed)
 Mayhem
 Ghoul
 Pure Fucking Armageddon
 Carnage

Album musical sorti en 1986
Album de Mayhem